Rēzeknes novads – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Jest to największa z nowo powstałych jednostek, a jej stolicą jest Rzeżyca, która jednak w skład novads nie wchodzi.
Obszar wiejski dzieli się na 25 pohostów:
 audryński
 berzygalski
 czarneński
 drycański
 fejmański
 gajgałowski
 gryszkański,
 ilzeskalnieński
 Kantinieku pagasts,
 kownacki,
 lendzyński,
 leśnieński
 makońkalna,
 małtowski
 nagielski,
 neuterański
 ozolski
 ozolmujżański
 puski
 rykowski
 sakstygalski
 silmalski,
 stolarowski
 strużański
 wereński

Przypisy 

Novadi Łotwy